Pell Mell steht für:

 Pell Mell, deutsche Progressive-Rock-Band
 Pell Mell (US-amerikanische Band), US-amerikanische Instrumental-Rock-Band